Iktus (, ‚Hieb‘, ‚Stoß‘, ‚Stich‘, ‚Wurf‘ u. a.) bezeichnet

 in der Dermatologie einen Insektenstich
 ein Betonungszeichen im gregorianischen Choral, siehe Iktus (Neume)
 eine starke Betonung im akzentuierenden Vers, siehe Akzent (Linguistik)
 der Taktschlag in der antiken Metrik, siehe Arsis und Thesis

Ictus steht für:
 in der Medizin allgemein einen Schlag, Stoß oder Stich, z. B.
 Ictus cordis, Herzspitzenstoß,
 insbesondere ein plötzlich auftretendes Symptom, einen Anfall, z. B.
 einen epileptischen Anfall, siehe Epilepsie
 Ictus apoplecticus, Schlaganfall
 Ictus solis, Sonnenstich
 Ictus Records, ein Plattenlabel
 Ictus Ensemble, ein Klangkörper der Neuen Musik

ICtus (oder JCtus) steht für:
 eine Abkürzung für lateinisch Jurisconsultus Rechtsgelehrter, bzw. Rechtsberater

Siehe auch:

 Iktal

ICTUS